

Toponymes 
Chavanne ou Chavannes est le nom ou partie du nom de plusieurs communes francophones :

Belgique

Localité
 Chavanne, village de la commune de Nassogne en province de Luxembourg.
 Vaux-Chavanne, village de la commune de Manhay en province de Luxembourg.

France

Communes 
 Chavannes, commune française du Cher ;
 Chavannes, commune française de  la Drôme ;
 Chavannes-les-Grands,  commune française du  Territoire de Belfort ;
 Chavannes-sur-l'Étang,  commune française du  Haut-Rhin ;
 Chavannes-sur-Reyssouze,  commune française de  l'Ain ;
 Les Chavannes-en-Maurienne,  commune française de Savoie ;
 Chavanne,  commune française de la Haute-Saône ;
 La Chavanne,  commune française de Savoie.

Localités 
 Chavannes, localité française de Vers-sous-Sellières dans le Jura ;
 Chavannes-sur-Suran, localité française de Nivigne et Suran dans l'Ain ;

Suisse

Communes 
 Chavannes-de-Bogis, commune suisse du  canton de Vaud ;
 Chavannes-des-Bois, commune suisse du  canton de Vaud ;
 Chavannes-le-Chêne, commune suisse du  canton de Vaud ;
 Chavannes-le-Veyron, commune suisse du canton de Vaud ;
 Chavannes-près-Renens, commune suisse du  canton de Vaud ;
 Chavannes-sur-Moudon, commune suisse du  canton de Vaud.

Localités 
 Chavannes-les-Forts, localité suisse de la commune de Siviriez dans le canton de Fribourg ;
 Chavannes-sous-Orsonnens, localité suisse de la commune de Villorsonnens dans le canton de Fribourg.

Patronymes  

Chavanne ou Chavannes est un nom de famille notamment porté par :

 Alexandre César Chavannes (1731-1800), anthropologue suisse ;
 Alfred Chavannes (1836-1894), artiste peintre paysagiste suisse.
 Alexis Chavanne (1822-1911), homme politique français 
 Charles de Chavannes (1853-1940), administrateur colonial français ;
 Daniel-Alexandre Chavannes (1765-1846), pasteur et professeur de zoologie suisse;
 Édouard Chavannes (1865-1918), sinologue français ;
 Fernand Chavannes (1897-1985), aviateur français, as de l'aviation, fils du précédent ;
 Gabriel Chavanne (1992-), coureur cycliste suisse ;
 Guy Chavanne (1900-1983), député français ;
 Herminie Chavannes (1798-1853), femme de lettres et dessinatrice suisse.
 Irene von Chavanne (1868-1938), cantatrice autrichienne ;
 Jean-Baptiste Chavannes (1748-1791), affranchi haïtien;
 Jean-Baptiste Chavannes (1947- ), agronome haïtien.
 Pierre Puvis de Chavannes (1824-1878), peintre français;

Cours d’eau 
 La Chavanne, ruisseau belge

Voir aussi 

 
 Lavoir des Chavannes, un lavoir à charbon situé à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), abandonné en 1999, objet de nombreuses spéculations quant à son devenir.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France